Tall Dwarfs - новозеландский музыкальный проект, основанный в 1981-м году Крисом Ноксом и Аликом Батгейтом. Их примитивистский, часто авангардный DIY-подход к созданию музыки оказал довольно значительное влияние на формирование и развитие эстетики лоу-фай в современной музыке . Поскольку в группе отсутствовал барабанщик, в качестве ударных часто были задействованы сторонние предметы и семплы перкуссии . 
Несмотря на то, что группа всегда оставалась в глубочайшем андеграунде и малоизвестна даже в меломанских кругах, она оказала влияние на многие известные коллективы, в частности, Neutral Milk Hotel и Pavement.

Дискография

Примечания 

Музыкальные коллективы Новой Зеландии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1981 году
Музыкальные дуэты